Besoin de vacances est le seizième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Fruit à déconfire
 Le docteur Médard aide un homme qui est effrayé par les melons.
 DVD Lires
 Le docteur Médard suggère au mari d'une épouse de regarder des films moins brutaux.
 Sel de mère
 Le docteur Clément parle au docteur Médard de sa propre mère.
 Grève de comptoir
 Un garçon de café refuse de servir le docteur Médard.
 Tentative d'évasion
 Le docteur Médard aide un  homme qui aimerait s'expatrier.
 Devoirs de vacances
 Le docteur Médard  n'arrive pas à décompresser, même en vacances.
 Thérapie de rêve
 Le docteur Médard tente la thérapie onirique.
 La blonde, la brune et le truand
 Le docteur Clément se retrouve impuissante face à une cliente souffrant de sa blondeur. Le docteur Médard décide de l'aider.
 Tohu Bahut
 Le docteur Médard aide un homme traumatisé par un accident de voiture.
 Peur du nombrrr
 Le docteur Médard reçoit un patient effrayé à l'idée de voir le nombre 666
 Ils se passent le sot
 Le docteur Médard et ses collègues se relaient pour s'occuper d'un obsédé sexuel.
 Dingue Dong
 Le docteur Médard  aide un mari qui attend le douzième coup de minuit.
 Coup de ballet
 Le docteur Médard aide une danseuse à se reconvertir.
 Mère spirituelle
 Le docteur Médard reçoit sa mère en tant que patiente.
 Humeurs de chiens
 Le docteur Pinchart aide un homme à faire le deuil de son chien.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2009